

Села в Україні 
 Келеберда — Полтавська область, Кременчуцький район
 Келеберда — Черкаська область, Канівський район

Пам'ятка природи 
 Келеберда — геологічна пам'ятка природи, Полтавська область, Кременчуцький район

Особи 

 Келеберда Володимир Іванович — суддя Київського окружного адміністративного суду
 Келеберда Панас Дмитрович — повстанський отаман часів радянсько-української війни